Мото Гран-Прі Франції 2015 року, офіційна назва Monster Energy Grand Prix de France — п'ятий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2015, який відбувався 15—17 травня 2015 року на трасі Le Mans Bugatti у Франції.

MotoGP

Результати гонки 

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але продовжив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3

Результати гонки 

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся у гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Франції
2015
Франція
Травень 2015